Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Gary Donnelly e Ernesto Fernández 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Mark Dickson /  Cássio Motta (secondo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (Campioni)
 John Alexander /  Mike Leach (secondo turno)
 David Graham /  Laurie Warder (semifinali)

 Gary Donnelly /  Ernesto Fernández (finale)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (primo turno)
 Bruce Manson /  Pavel Složil (semifinali)
 Mel Purcell /  Vincent Van Patten (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1984